Села:
 Новоподільське — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Новоподільське — Одеська область, Березівський район